Владимир Веде́рников:

 Ведерников, Владимир Петрович (1859—1929) — русский инженер-механик, генерал-лейтенант.
 Ведерников, Владимир Павлович (1933—2013) — член Совета Федерации России.